Stara Wieś – przysiółek wsi Pomorzowiczki w Polsce, położony w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce, przy trasie: Głubczyce - Pomorzowiczki - Klisino. 

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do ówczesnego województwa opolskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Stara Wieś - najmniejsza wioska na Opolszczyźnie

Pomorzowiczki